Avril brisé (1980), roman albanais d’Ismaïl Kadaré ;
 Avril brisé (1987), film français de Liria Bégéja ;
 Avril brisé (2001), film franco-helvéto-brésilien de Walter Salles.